MHX steht für:
 Suzuki Ignis#Zweite Generation
 Manihiki Island Airport (IATA-Code), Flughafen auf dem Atoll Manihiki, Cook Islands

Abkürzung